Ваме́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на північ від Парижа, 75 км на захід від Лілля, 55 км на захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 95 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 239,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Вамен на сайті французького Національного інституту географії
 Вамен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вамен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вамен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале